Pea Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pea Island (Bristol County, Massachusetts)
 Pea Island (Essex County, Massachusetts)
 Pea Island (New York)
 Pea Island (North Carolina)
 Pea Island (South Carolina)

Pea Island steht für:
 Pea Island National Wildlife Refuge, Nationalpark in South Carolina